Francis de Laporte de Castelnau (1810-1880), een Franse natuuronderzoeker
 François Delaporte (arrondissementslid) (floruit 1880), een Frans arrondissementslid
 François Delaporte (gedeputeerde) (1866-1914), een Luxemburgse gedeputeerde
 François Delaporte (filosoof) (1941-2019), een Franse filosoof